Tupsu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Österhället (ö i Helsingfors), Nyland, 
 Tupsu (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Tupsu (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar